SES Astra, de beheerder van vele commerciële communicatiesatellieten waaronder de Astra 19,2°O, een televisiesatelliet
 Astra (ruimtevaartbedrijf), een Californisch ruimtelanceerbedrijf.
Astra (Amerikaans automerk), een Amerikaanse autoproducent
Astra (Frans automerk), een Franse autoproducent
Astra (Brits automerk), een Britse autoproducent
Astra (Belgisch automerk), een Belgische autoproducent
Astra (Duitsland), een historische motorfietsmerk 
Astra (Milaan), een historische motorfietsmerk 
Astra (München), een historische motorfietsmerk 
Astra (tram), een lagevloertram van Škoda en Inekon
Astra (vrachtwagenmerk 1946), een Italiaanse fabrikant van vrachtauto's
Astra (wapens), een wapenfabrikant
Astra (band), een Amerikaanse band
Opel Astra, een automodel van Opel
Astra (tijdschrift), het tweemaandelijkse tijdschrift van de JVS, de JongerenVereniging voor Sterrenkunde
Astra (snoepmerk), een snoepmerk
Astra (platenlabel)), een platenlabel
Astra (DC Comics), een personage uit de strips over Superman